Il singolare dell'Acura Classic 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Marija Šarapova era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Patty Schnyder 6–2, 3–6, 6–0.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Marija Šarapova (campionessa)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Anna Čakvetadze (semifinali)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Martina Hingis (terzo turno)
 Dinara Safina (terzo turno)

 Elena Dement'eva (semifinali)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Patty Schnyder (finale)
 Shahar Peer (primo turno)
 Tatiana Golovin (terzo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Sybille Bammer (secondo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2007